Шталлер () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Блуденц.  . Официальный код  —  80125.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Бертрам Лугер по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

 Партия Hausnummer занимает 19 мест.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница 

Общины Форарльберга